Желваков — русская фамилия.

Известные носители 
 Желваков, Вячеслав Юрьевич (род. 1956) — советский и российский художник, график, академик Российской академии художеств (2006).
 Желваков, Иван Михайлович (1918—1952) — Герой Советского Союза.
 Желваков, Николай Алексеевич (1860—1882) — революционер, народник.